Le  championnat d'Amérique du Nord de volley-ball masculin s'est déroulé du  au  à Langley, Canada. Il met aux prises les neuf meilleures équipes continentales.

Équipes présentes

Compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Poule C 

|}

|}

Phase de classement

|}

Places 7 et 8 

|}

Classement 1-4

Places 5 et 6 

|}

Classement final

Distinctions individuelles 
 MVP : Matthew Anderson 
 Meilleur marqueur : Rolando Cepeda Abreu 
 Meilleur attaquant : Andy Alexis Leonardo Blanco 
 Meilleur contreur : Rudy Verhoeff 
 Meilleur serveur : Micah Christenson 
 Meilleur passeur : Micah Christenson 
 Meilleur défenseur : Dennis Del Valle 
 Meilleur réceptionneur : Blair Cameron Bann 
 Meilleur libero : Dennis Del Valle

Liens internes

Liens externes

2013
Événement sportif international au Canada
Événement sportif en Colombie-Britannique
Compétition de volley-ball au Canada
Sport au Canada en 2013
Volley-ball en septembre 2013